Événement inattendu ayant une faible influence (à la différence de l'accident qui en a une forte) ou  évènement peu important en lui-même, mais susceptible d’entraîner de graves conséquences ( incident diplomatique à l'origine d'une guerre, incident aérien).

 En droit, l'adjectif incident désigne les questions juridiques qui se posent à l'occasion d'une contestation lors d'une action en justice et qui troublent le déroulement de cette action.
 Incident est un mot anglais pour désigner un problème.
 La gestion des incidents est l'un des six processus des bonnes pratiques ITIL V2.

  est un film américain réalisé par William Beaudine en 1949.
  est un film américain réalisé par Larry Peerce en 1967.
 L'Incident est un film japonais réalisé par Yoshitarō Nomura en 1978.
 Incident ou Incident.net est un collectif d'artistes travaillant sur Internet depuis 1994.
 L'Incident est un roman de Christian Gailly paru en 1996.
 L'Incident est un roman de David Bradley paru en 1982.
 The Incident, album de Porcupine Tree
 The Incident, film réalisé par Alexandre Courtès en 2011.

Lexique juridique